Bellotti puede referirse a:

 Evaristo Bellotti, escultor español nacido en 1955 en Algeciras. 
 Francesco Bellotti, ciclista italiano nacido el 6 de agosto de 1979 en Bussolengo.
 Magdalena Ramos-Arguelles Bellotti, conocida como Magda Bellotti, galerista de arte española, nacida el 21 de febrero de 1957. 
 Riccardo Bellotti, tenista profesional italiano, nacido el 5 de agosto de 1991 en la ciudad de Viena, Austria.
 Sergio Bellotti, guionista y director de cine de Argentina fallecido en 2012.